Turó Rodó (Alp), muntanya del municipi d'Alp (Baixa Cerdanya)
 Turó Rodó (Centelles), muntanya de Centelles (Osona)
 Turó Rodó (Collserola), muntanya entre els municipis de Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat) i Barcelona (Barcelonès)
 Turó Rodó (Mediona), muntanya de Mediona (Alt Penedès)
 Turó Rodó (el Montmell), muntanya del Montmell (Baix Penedès)
 Turó Rodó (Sant Martí de Llémena), muntanya de Sant Martí de Llémena (Gironès)
 Turó Rodó (Serra de Marina), muntanya entre els municipis d'Òrrius (Maresme) i Vilanova del Vallès (Vallès Oriental)
 Turó Rodó (Vidreres), muntanya de Vidreres (la Selva)
 Poblat ibèric del Turó Rodó, al nord-est de la vila de Lloret de Mar (la Selva)